Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Pam Shriver che ha battuto in finale Zina Garrison 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Chris Evert (semifinali)
 Hana Mandlíková (terzo turno)
 Pam Shriver (campionessa)
 Helena Suková (secondo turno)
 Zina Garrison (finale)
 Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Claudia Kohde-Kilsch (terzo turno)
 Bettina Bunge (semifinali)

 Barbara Potter (quarti di finale)
 Sylvia Hanika (primo turno)
 Lisa Bonder-Kreiss (primo turno)
 Liz Smylie (secondo turno)
 Gigi Fernández (primo turno)
 Robin White (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1987